Карпі — місто в Італії в регіоні Емілія-Романья.
 Карпі (футбольний клуб) — італійський футбольний клуб із однойменного міста.
 Джироламо да Карпі (1501—1556) — італійський художник і архітектор.

Багатозначні терміни